Gigant a görög mitológia gigászok kifejezéséből ered, ezzel a becenévvel az alábbiakat illethetjük:

A MÁV alábbi mozdonyait:
MÁV 601-es sorozatú gőzmozdonya, egykor Európa legnagyobbja és legerősebbje
MÁV V63-as, sokáig a MÁV legerősebb villanymozdonya, becenevén Gigant
MÁV M63 típusú dízelmozdonya, ami Dízel-Gigant névre is hallgatott

Repülőgép:
Me 323 Gigant, második világháborús német szállító repülőgép

Hajó:
SMS Gigant, a Császári és Királyi Haditengerészet egyik vontató-mentőhajója